apelacja – odwołanie się od wyroku
 apelacja – termin stosowany w winiarstwie
 apelacja – appellation d’origine contrôlée
 Apelacja – powieść  Johna Grishama 
 Apelacja – film radziecki z 1987 roku